Chassaing peut désigner :
 Clos-Chassaing, quartier de la ville de Périgueux ;

Patronyme 
 Augustin Chassaing (1830-1892); historien français
 Élise Chassaing, une journaliste et présentatrice de télévision française (1979 -) ;
 Eugène Chassaing, un homme politique français (1876 - 1968) ;
 Henri Chassaing, époux de Thérèse, résistant, et maire communiste (1907-2000) ;
 Jacques Chassaing (1821-1871), chasseur de fauves français ;
 Marianne Chassaing, actrice de théâtre française ;
 Philippe Chassaing (1972-), homme politique français ;
 Thérèse Chassaing (1908-1975), communiste, brigadiste, déportée à Auschwitz.

Patronyme français
Patronyme limousin
Patronyme corrézien